Raffelsdorf bezeichnet folgende Orte:
 Raffelsdorf (Gemeinde Klein Sankt Paul), eine Ortschaft der Gemeinde Klein Sankt Paul, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Raffelsdorf (Gemeinde Kopfing im Innkreis), eine Ortschaft der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 früher ein Name für Raffelhof, eine Ansiedlung in der Gemeinde Wullersdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 ein Ortsteil von Osterhofen, einer Stadt im Landkreis Deggendorf in Bayern